En Pologne, Strupice désigne :

 Strupice, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Strupice, village de la voïvodie de Sainte-Croix.